Niemcy:
 Kirn – dzielnica gminy Ering w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-inn
 Kirn – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Paul Kirn – niemiecki historyk
 Richard Kirn – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Kirn-Land
 Kirner Land